„Tour 2003“ е световно концертно турне, като хедлайнери са германската рок група „Скорпиънс“. Групата изнася 38 концерта в Северна Америка и няколко в Европа. Подобно на Tour 2002, групата свири повечето от своите класически песни от 1980-те години. По време на концерта в Тампа, Брайън Джонсън от „Ей Си/Ди Си“ излиза на сцената и изпява Rock You Like a Hurricane заедно с групата.

Музиканти 
 Клаус Майне – вокали
 Рудолф Шенкер – китари
 Матиас Ябс – китари
 Джеймс Котак – барабани
 Ралф Рикерман – бас

Дати

Източници 
 www.the-scorpions.com 

Музикални турнета от 2003 година
Турнета на „Скорпиънс“